New (McCartney), een album van de zanger Paul McCartney
 NEW (GEM), een album van de Nederlandse band GEM
 New (single), een single van No Doubt uit 1999